Kazimierz Ignacy Leszczyński (zm. 1730) – kasztelan lwowski, starosta winnicki
 Kazimierz Stanisław Leszczyński (ur. 1926) – pułkownik, choreograf